Serviços Municipalizados de Água e Saneamento são empresas municipais que têm como missão, a distribuição domiciliária de água, drenagem de águas residuais domésticas, industriais e pluviais, e recolha de resíduos sólidos urbanos, no espaço territorial afecto ao concelho a que pertencem.

Ligações externas 
 Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada
 Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Porto (Águas do Porto, Empresa Municipal - desde Maio de 2006)

Instituições governamentais do meio ambiente
Saneamento